Милуоки Брюэрс в сезоне Главной лиги бейсбола 1995 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 65 матчей в 144 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 5
 Выигрышей: 4
 Поражений: 1
 Процент побед: 80
 Очков набрано: 35
 Очков пропущено: 25

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 131

Июнь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 11
 Поражений: 15
 Процент побед: 42.31
 Очков набрано: 143
 Очков пропущено: 130

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 149
 Очков пропущено: 140

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 16
 Поражений: 14
 Процент побед: 53.33
 Очков набрано: 176
 Очков пропущено: 155

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 6
 Поражений: 21
 Процент побед: 22.22
 Очков набрано: 109
 Очков пропущено: 165

Октябрь 

 Игр: 1
 Выигрышей: 1
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 8
 Очков пропущено: 1

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Милуоки Брюэрс
МЛБ в сезоне 1995